Blue Mound kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Blue Mound (Illinois)
Blue Mound (Kansas)
Blue Mound (Texas)